Mayfield puede referirse a:

 Mayfield (Nueva Gales del Sur), Australia
 Mayfield (Tasmania), Australia
 Mark Hasslock Mayfield

Inglaterra 
 Mayfield (Northumberland)
 Mayfield (Staffordshire)
 Mayfield (Sussex Oriental)

Escocia 
 Mayfield (Highland)
 Mayfield (Midlothian)
 Mayfield (West Lothian)

Estados Unidos 
 Mayfield (Kansas)
 Mayfield (Kentucky)
 Mayfield (Nueva York)
 Mayfield (villa), Nueva York
 Mayfield (Ohio)
 Mayfield (Pensilvania)
 Mayfield (Utah)